Эль-Шавван:

 Азиз эль-Шавван (1916—1993) — египетский композитор.
 Сальва Эль-Шавван Каштелу-Бранку (род. 1950) — его дочь, португальский музыковед.